Paweł Kaczorowski ist der Name folgender Personen:

* Paweł Kaczorowski (Radsportler) (* 1949), polnischer Radrennfahrer
 Paweł Kaczorowski (Fußballspieler) (* 1974), polnischer Fußballspieler